Gunhilde van Wessex (dochter van Harold) - dochter van Harold Godwinson en zijn vrouw Edyth Swannesha
 Gunhilde van Wessex (dochter van Godwin) - dochter van Godwin van Wessex en Gytha Thorkelsdóttir.